Generation Kill (boek), een boek van Evan Wright
Generation Kill (miniserie), de verfilming van dit boek